Res publica litterarum ist die lateinische Bezeichnung für die „Gelehrtenrepublik“
 Res publica literaria
sowie der Titel einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift
 Res Publica Litterarum